

Presentación previa 
Karol Beck y Rik de Voest fueron los campeones defensores, pero no pudieron defender su título obtenido la pasada temporada ya que decidieron no participar en esta edición.

Los alemanes Christopher Kas y Tim Puetz son los nuevos campeones del torneo tras derrotar en la final a Benjamin Becker yDaniele Bracciali.

Cabeza de serie 

 Purav Raja /  Divij Sharan (Semifinales)
 Dustin Brown /  Philipp Marx (Primera ronda)

<li> James Cerretani /  Adil Shamasdin ''(Primera ronda)
<li> '''Christopher Kas /  Tim Puetz (Campeones)

Cuadro

Enlaces externos 
 Cuadro de dobles

ATP Challenger Tour 2013
Tenis en 2013
Torneos de tenis en pista dura
Challenger de Ortisei 2013